Termin TX ima više značenja.

 Kaspaza-4, enzim
 -{Canon TX}-, kamera
 Teksas, američka država
 Taksi, vozilo